Bergziege bezeichnet:
 diverse Ziegenrassen, vgl. die Liste von Ziegenrassen
 gelegentlich die Schneeziege (engl. mountain goat)
 umgangssprachlich die Linie 488, früher 48 und 49, im Hamburger Stadtverkehr, vgl. Bahnhof Hamburg-Blankenese#Busverkehr